Lijst van Zwitserse historische motorfietsmerken zonder eigen artikel

Cosmos
(Cosmos: Motorradfabrik Medretsch-Biel 1904 - 1907). Dit was een klein Zwitsers merk dat Duitse Zedel- en Fafnir-motoren in eigen frames monteerde.

Darling
(Friedrich Lochner Motorradbau, Sumiswald-Gruenden, Bern 1924 - 1926). Zwitsers merk dat motorfietsen met eigen 246 cc tweetaktmotoren produceerde.

Fiducia
(Fiducia Gießerei J. Weber & Co., Zürich-Uster 1902 - 1905). Zwitsers merk dat 450 cc motorfietsen met eigen motorblok bouwde.

Forster
(Gebrüder Forster, Motorradfabrik, Hinwil-Zürich 1921 - 1932). Zwitsers merk dat door Ingenieur Karl Kirschbaum ontwikkelde 140-, later 198- en 246 cc tweetakt-motorfietsen bouwde.

Helvetia
(Universal AG, Willisau 1928). Zwitsers motormerk dat motorfietsen met een 170 cc PA-inbouwmotor maakte. Zie ook Universal (Willisau).

Imholz
(Imholz Fahrradwerke AG, St. Gallen 1924 - 1927). Zwitsers merk dat aanvankelijk motorfietsen met 123 cc tweetakten bouwde, maar later ook 173 cc-modellen met twee- en viertakt Moser-blokken.

Keller
(Kel-Cha Motor AG, Camorino, Tessin 1929 - 1932). Zwitsers merk van constructeur Charles Keller dat een kleine productie had van interessante en bijzondere eencilinders met 347 cc zijklep-blokmotor.

MADC
MADC is de oorspronkelijke naam van het Zwitserse motorfietsmerk Motosacoche. Onder de naam MADC werden van 1901 tot 1905 215 cc inbouwmotoren gebouwd.

Moto Geneve

Moto Geneve is een historisch Zwitsers merk van motorfietsen. Moto Geneve is een Zwitsers merk dat in het begin van de 20e eeuw (in elk geval in 1910) motorfietsen met Zedel-inbouwmotoren produceerde.

Motoclette
Motoclette is een historisch motorfietsmerk, van 1904 tot 1915 gebouwd door Motoclette  Motoclette, Genève. Het was een klein Zwitsers merk dat voornamelijk eencilinders van Moser uit St. Aubin inbouwde.

Piot Moto
Piot Moto was een Zwitsers bedrijf, eigendom van Gilbert Piot, dat gespecialiseerd is in het verbouwen van motoren, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van koolstofvezel. Het bedrijf bestond nog in 1994.

Reima
De Zwitserse coureur Werner Maltry ontwikkelde begin jaren zestig onder de merknaam Reima liggende tweecilinders van 490 cc die uit Motobi-onderdelen waren samengesteld. Er werd een kleine serie voor privécoureurs gemaakt.

Roger Barbier
Klein Zwitsers merk dat in de jaren twintig een 250 cc eencilinder viertakt-motorfiets maakte. Later volgde een oliegekoelde 500 cc OHC-versie met aluminium cilinder en gietijzeren cilinderkop.

Royal Standard
(J. Pauchand & Cie, later Ateliers des Charmilles, S.A, Genève 1928 - 1937). Dit was een Zwitsers merk dat onder andere een 398 cc paralleltwin bouwde. De blokmotor van deze machine kwam van Zürcher.

Schwalbe (Uster)
(Ruegg & Co., Maschinenfabrik & Fahrradwerk, Uster, Zürich 1901 - 1905). Dit Zwitserse merk gebruikte de eveneens Zwitserse 2¾ pk eencilinders van Zedel. Er was nog een merk met de naam Schwalbe, zie Schwalbe (Aalen).

Senn Moto-Spezial
Zwitsers bedrijf van de gebroeders Georg en Walter Senn dat in de jaren zeventig en -tachtig choppers bouwde op basis van Harley-Davidsons. Daar hield men in 1983 42 man mee bezig.

Seymaz
Seymaz is een historisch merk van wegrace-zijspannen. Dit was een Zwitsers bedrijf van Erich Vaugnat dat gespecialiseerd was in het maken van wegrace-zijspancombinaties. De naam is afkomstig van het riviertje Seymaz dat langs Vaugnats werkplaats stroomde.